Movement peut désigner:

 Movement, un album du groupe New Order ;
 Movement, un album du groupe Gossip ;
 Movement, un album du groupe The Fray ;
 Movement, un groupe de new-wave français.
 Movement (R)evolution Africa, film documentaire américain sorti en 2007.

Voir aussi